Le Pensionnat est une série d'émissions de télévision française de téléréalité diffusée sur M6. La série a connu trois saisons (qui n'ont pas de lien entre elles) : Le Pensionnat de Chavagnes a été diffusée en 2004, Le Pensionnat de Sarlat en 2005, et Retour au pensionnat à la campagne en 2013.

Le Pensionnat reprend plus ou moins les principes de base de l'émission britannique  de 2003. Les candidats sont coupés du monde extérieur pendant quatre semaines dans une demeure appelée « Le Pensionnat » et découvrent le système scolaire des années 1950-1960. Au nombre de 24, ils ont tous entre 14 et 16 ans pour les deux premières saisons, et entre 13 et 15 ans pour la troisième saison.

Caractéristiques

Le pensionnat 
L'établissement est équipé de plusieurs chambrées (la chambrée fille et la chambrée garçon). Les filles ont une salle de bain différente de celle des garçons. L'établissement dispose d'un nombre important de salles de classe. Le pensionnat dispose aussi d'une grande cour de récréation. Durant la seconde saison, une nouvelle pièce va faire son apparition. Cette pièce n'est qu'autre que la salle « sainte Hélène », une grande salle avec juste un lit, un bureau et une salle de bain où un élève peut être enfermé à titre punitif. Chaque saison, les grilles des divers pensionnats restent verrouillées.

Restrictions 
Pendant quatre semaines, les vingt-quatre candidats sont en régime interne au sein du pensionnat. Seule la saison 2 fait exception à la règle puisqu'une sortie au camping et une sortie à la piscine sont au programme. Les candidats ne savent rien de l’actualité médiatique. Ils n'ont pas le droit d'utiliser un appareil technologique tel qu'un téléphone ou un ordinateur. Malgré ces restrictions, les candidats ont accès soit à des lettres de leur famille ou à une communication par téléphone avec leurs parents (variations au collège sur TF6). Dans un entretien, ils font quelques révélations.

Les études 
Le pensionnat héberge vingt-quatre jeunes adolescents qui doivent étudier pour obtenir le certificat d'études de leurs grands-parents, la saison 2 fait exception à la règle, car cette fois-ci les jeunes travaillent pour décrocher leur BEPC. Le diplôme n'est pas la seule chose issue des années 1950-1960, effectivement la manière de vivre est identique à celle d'un pensionnat à cette époque.

Les règles dans le pensionnat 
 Les obligations des élèves :
Les élèves ont l'obligation d'accomplir les tâches inhérentes au programme scolaire du pensionnat. Les élèves doivent veiller au respect de l'état des bâtiments, locaux qu'ils utilisent, et en faciliter l'entretien par un comportement responsable. Les violences verbales, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques sont des faits délictueux. En toutes circonstances, un élève ne peut par son comportement troubler les bonnes conditions de travail ou de repos des autres occupants du pensionnat. L'usage d'équipements (ordinateur, téléphone portable…) n'existant pas dans les années 1950-1960 est formellement interdit. En plus de la confiscation objet, l'élève sera puni. En cas de manquement à toutes ces obligations, des sanctions exemplaires seront prises.
 La vie de l'établissement : Assiduité
Les élèves doivent se soumettre aux horaires définis dans l'emploi du temps. Les élèves doivent également effectuer l'ensemble des travaux demandés et de se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. En cas de refus à ces règles, des sanctions pourront être prises.
 La vie de l'établissement : Retard
Les professeurs peuvent refuser un élève qui se présente après le cours en cas de retards. L'élève sera alors porté absent et se présentera au bureau du surveillant général.
 La vie de l'établissement : Les devoirs
Les devoirs, travaux et leçons sont notés de 0 à 10 (0 à 20 au Pensionnat de Sarlat) . Les contrôles sont obligatoires au pensionnat, ils servent à l'évaluation des élèves pour l'obtention du " certificat d'études " ou "BEPC". Toutes les semaines, la direction du pensionnat affichera un tableau d'honneur. Le tableau établit le classement, du meilleur et de la meilleure élève ; du moins bon élève et de la moins bonne élève ; de la meilleure et de la plus mauvaise chambrée.
 
 Chambre et objets mis à disposition :
Les élèves sont responsables du mobilier qui leur est confié et de l'état de propreté des chambrées. À l'arrivée au pensionnat, une boîte à BONS POINTS sera remise. Les BONS POINTS obtenus par les élèves seront conservés dans cette boîte. Toutes nourritures découvertes dans les chambres seront confisquées. Tous les matins, les chambres doivent être en ordre : balayées, nettoyées et les lits au carré.
 La chambrée :
Une chambrée est composée d'au plus 4 élèves. Les chaussons sont exigés dans la chambrée. Dans chaque chambrée, tous les occupants sont responsables vis-à-vis des autres. L'entretien des chambrées est soumis à l'évaluation du personnel encadrant. Une chambrée mal tenue, c'est tous les occupants qui sont punis. La chambrée punie fera des corvées collectives. Un classement régulier est établi durant le jeu, il détermine le prix de la meilleure chambrée.
 Tenue vestimentaire :
Tout membre de la " vieille école " doit se présenter dans une tenue vestimentaire propre et correcte. À l'arrivée au pensionnat, il sera remis le paquetage suivant : Une tenue et chaussures de sports.· L'uniforme de l'école.· Un tablier pour les cours.· Un tablier pour le réfectoire.· Une paire de chaussures de ville.· Une paire de chaussons. Toute tenue qui ne fait pas partie du paquetage est formellement interdite. Chaque élève est tenu responsable de l'entretien de sa propre tenue. Les chaussures doivent être propres et cirées régulièrement. Les boucles d'oreilles, les bijoux, les piercings sont strictement interdits. La tenue vestimentaire est un élément d'appréciation.
 Les cheveux : 
Les cheveux sont propres et peignés, les garçons ont les oreilles dégagées. Les filles ont les cheveux attachés. La qualité de la coupe de cheveux est soumise à l'appréciation du directeur ou du personnel encadrant.
 Lever des élèves :
De 7h00 à 7h30, les élèves font leur lit, leur toilette, nettoient et rangent leur chambre (rien ne doit traîner). Après la toilette, la douche et le lavabo seront rincés. Toute affaire qui traînerait dans les chambrées sera provisoirement confisquée. Le manquement à l'une de ces règles entraînera automatiquement une sanction disciplinaire.
 Extinction des lumières : 
Tous les soirs de 20h30 à 21h30, le silence sera exigé dans les chambrées.(Silence modéré). L'extinction des lumières se fera à 21h30. À partir de 21h30, le bruit, les chuchotements entre élèves ne seront plus tolérés (Silence absolu).
 Les repas :
Les repas dans le réfectoire se font dans le petit silence, la plus grande tenue est de rigueur. Le repas est obligatoire. Les pensionnaires prennent leur petit-déjeuner entre 7h30 et 8h00 ; Leurs repas de midi entre 11h30 et 12h30 ; Leurs goûters entre 16h00 et 17h00 et leurs dîners entre 19h30 et 20h30. En dehors de ces horaires, l'accès au réfectoire est interdit. Tout repas devra être consommé dans son intégralité, sous peine de sanction. Si pour une raison ou une autre, un élève venait régulièrement à ne pas finir son assiette, il serait puni. Tout élève qui joue avec la nourriture sera sanctionné.
 Les candidats doivent observer les différentes règles de vie et notamment :
Faire preuve d'assiduité en assistant avec sérieux aux différentes activités et épreuves (cours, contrôle, devoirs…). Respecter les horaires de l'emploi du temps, les horaires de lever, de coucher, de cours et plus généralement les horaires des différentes sessions de l'emploi du temps ; Respecter l'intégrité des locaux. Faire preuve de propreté dans la tenue vestimentaire, la tenue des douches et toilettes, après utilisation, la tenue des chambrées et du réfectoire. Respecter les autres candidats, le personnel d'encadrement, de nettoyage, etc. (pas de violences physiques ou verbales). Ne pas troubler le bon déroulement des cours, épreuves et autres activités.
Le non-respect de ces règles de vie est susceptible d'entraîner des entretiens avec le surveillant général ou le directeur ou la perte d'un ou plusieurs bons points ou encore la réunion d'un conseil de discipline. Par ailleurs, cette inobservation, en fonction de son état de gravité, pourra engendrer un avertissement, une explication, une punition ou une exclusion définitive du jeu.
 Les candidats peuvent être soumis à des punitions notamment :
Privation de récréation.· Corvée de nettoyage.· Corvée de cuisine.· Heures de soutien avec le directeur.· Mise au piquet.· Bonnet d'âne.· Écrire des lignes.· Nettoyage du réfectoire.· Nettoyage de la salle de classe.· Nettoyage de la cour.· Nettoyage de parties communes (réfectoire, couloir, escalier, douches…).· Exclusion ponctuelle d'un cours.· Rédaction d'une lettre d'excuse.· Faire le lit au carré de l'ensemble de la chambrée.· Cirage des parquets et escaliers.· Cirage des chaussures des autres élèves.· Remise différée du courrier.· Exercices avec le professeur de sport. Ils pouvaient même être isolés dans la salle "Sainte Hélène" lors de la seconde saison.
 
 Avertissements et Exclusions :
Elles concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves des élèves à leur obligation. Les mesures suivantes sont prononcées par le directeur ou le conseil de discipline. L'avertissement réprimande, rappel à l'ordre et solennel qui explique la faute et met l'élève en mesure de comprendre la faute et de s'en excuser. Il est averti pour les motifs suivants : Insulte envers le personnel d'encadrement.· Refus de se soumettre au règlement du pensionnat.· Refus de se lever.· Refus de d'exécuter la punition.· Mise en danger de sa santé et de celle des autres. L'exclusion définitive est prononcée lors d'une succession d'avertissements sans amélioration du comportement.
 Encouragement et bons points : 
Les comportements positifs et remarquables, l'implication dans la vie du pensionnat, la bonne tenue du matériel scolaire… feront l'objet d'encouragements sous forme de bons points. Les comportements négatifs feront l'objet de retrait de BONS POINTS (à l'appréciation du corps enseignant).
 Le tableau d'honneur :
Régulièrement un classement se fera pour déterminer les meilleurs et les moins bons élèves, aussi bien au niveau scolaire qu'au niveau discipline. Le résultat est affiché sur le tableau d'honneur qui se présente de la manière suivante : Photo de la meilleure élève.· Photo du meilleur élève.· Photo avec bonnet d'âne de la plus mauvaise élève.· Photo avec bonnet d'âne du plus mauvais élève.
 
 Le conseil de discipline :
Il étudie le cas d'un élève ayant gravement manqué à ses obligations. Il est apparu deux fois, une première fois lors de la saison 1 et une seconde fois lors de la saison 3

L'emploi du temps des pensionnaires 
Lors de la première saison les élèves étudiaient du lundi au mercredi et du vendredi au samedi. Le jeudi et le dimanche étaient des jours de repos. Une journée type au pensionnat était organisée de la façon suivante :

Exclusions, sanctions et abandon 
Lors de la saison 1, la première exclusion fut celle de Kevin, avec sa mini-fugue nocturne, son blues, son amourette avec Olivia, son attitude « irrécupérable » en classe. Tout y était. Même les larmes des filles lors de son exclusion, décidée à l'issue d'un conseil de discipline digne d'un véritable interrogatoire. Peu de temps après l'exclusion de Kevin, c'est au tour de Charlotte d'enfreindre plusieurs règles, son comportement dérape sérieusement. Après plusieurs disputes dans les couloirs des filles la jeune fille décide de faire ses valises et pense fortement quitter l'aventure.  Bertrand lui explique qu’elle dormira en tous cas ce soir à l’infirmerie. Les filles en larmes sont d’accord pour dire que si Charlotte part, elle manquera au groupe. Charlotte pendant la nuit indique face caméra qu’elle ne sait plus si elle partira. Le lendemain matin est le jour de la cérémonie des récompenses. Charlotte décide finalement après une nuit de repos décide qu’elle a envie de rester pour obtenir son certificat. Elle explique cette volonté à M. Dignat qui lui explique fort justement qu’on ne peut pas s’excuser soi-même et qu’on ne dit pas « Je m’excuse ». Il lui demande de faire ses excuses à  Bertrand, puis l’autorise à rejoindre la classe.

Lors de la seconde saison Gaétan, Fabien et Adrien avaient re-décoré la salle Sainte-Hélène, la faisant ainsi ressembler au décor du «jour d’après». La salle était tout simplement dégradée. Quand M.Navaron et Mme Dubourguet prennent connaissance des ravages dus au cyclone qui s’est abattu sur la salle Sainte-Hélène, ils sont tous simplement sous le choc. Ne faisant ni une ni deux, Navaron sonne le clairon du rassemblement et les trois adolescents se dénoncent devant leurs camarades. Navaron les emmène ranger la salle en désordre et Gaétan en profite pour faire le malin. Donc il écope d’un isolement dans la dite salle jusqu’à nouvel ordre. Lors du cours de français on avait pu assister à une bataille d'encre mémorable. Les élèves fautifs devront simplement nettoyer les tables tachées. En cours de mathématiques, nous avions assisté à une altercation entre Fabien et le professeur. Le jeune cancre ira en salle de surveillant où le surgé lui passera un savon incompréhensible mais sonore. Durant la nuit, les garçons s’échappent du dortoir pour retrouver les filles. Les correspondants anglais sont également de la partie. Le projet de la soirée : Vider toutes les tables de la salle de classe. À 2:00, M. Fagniot qui fait sa ronde ne s’est aperçu de rien. Le lendemain matin, la salle de classe est évidemment sens dessus dessous. Le surveillant fait son rapport en indiquant à M. Navaron que tout s’est parfaitement passé. Quand quelques minutes plus tard, les professeurs découvrent l’état de la salle de classe. Le professeur d’anglais et le surveillant général demandent aux élèves de faire avec et de ne pas s’en préoccuper. M. Fagniot qui n’a visiblement pas l’âme d’un leader va demander des conseils à la surveillante des filles et se fait remonter les bretelles. « Je vous demande pas de me dire ce qu’il fallait faire, je vous demande un conseil » répond penaud M. Fagniot. Il certifie au directeur que les élèves ne se sont pas levés pendant la nuit puisque dit-il « J’ai très peu dormi ». M. Navaron fait intrusion dans le cours du professeur d’anglais. Il leur donne 30 minutes et pas une de plus pour remettre toute la classe en place. Comme les élèves prennent du temps pour obtempérer, il fait deux rangées (garçons et filles) puis leur annonce qu’ils feront du sport pendant 2 heures dans leur tenue de classe. Durant l'excursion au camp, on a pu assister a une embrouille entre Fabien et Mr Brun qui le menace sévèrement, car Fabien avait fait volontairement perdre son équipe au jeu . Pendant cette saison mémorable, nous assistons à une échauffée entre Fabien et Vincent, comme d’habitude, Fabien est conduit chez Navaron qui l’isole en salle Sainte-Hélène.

Lors de la saison 3, Smiley a abandonné le jeu après moins d'une semaine dans le pensionnat (équivalent à un épisode). Le jeune garçon n'arrivait pas à s'intégrer au groupe et avait l'impression de vivre dans un univers trop strict. Une semaine après le départ, c'est au tour de Melvin de quitter l'aventure ; le jeune homme était pourtant le meilleur élève du pensionnat, mais la séparation entre lui et ses parents a eu raison de sa participation à l'émission. Lors de la troisième semaine au pensionnat, ce sont deux élèves qui sont exclus, mais temporairement. On compte donc quatre départs, ce qui est un record toute saisons confondues (le précédent record venait de la saison 1, où un seul candidat avait été exclu, pour zéro abandon).

Générique 
La musique extraite du générique est Sacré Charlemagne, d'une durée de trois minutes et cinquante-deux secondes. Cette musique est une version dynamique du tube de France Gall, une reprise qui avait servi de générique au Pensionnat de Chavagnes, Pensionnat de Sarlat et au Retour au Pensionnat.

Liste des professeurs

Déroulement des saisons

Saison 1 (2004) 

La première saison fut diffusée du  au . Seulement quatorze élèves sur les vingt-quatre décrochent leur certificat d'études. On a pu aussi relever l'exclusion de Kévin à cause de son comportement, qualifié inacceptable. À mi-aventure, Charlotte a décidé de quitter le programme ; pour qu'elle soit sûre de son choix, la production fit dormir celle-ci pendant une nuit à l'infirmerie. Le lendemain, elle changea d’avis et décida de rester ; malgré ce choix, la jeune femme ne décroche pas son certificat d'études. Les deux pensionnaires les plus médiatisés furent Romain et Charlotte, souvent qualifiés de cancres dans les journaux dont ils faisaient la première de couverture. Cette première saison enregistre de très bonnes audiences, la moyenne de ces dernières étant de  téléspectateurs (sans la prime Ils disent tout). Cissé-Madina malgré le fait qu'elle fut recalée à l'examen, obtint le prix de meilleure camarade. Aurélien est quant à lui le meilleur élève de sexe masculin. La meilleure élève du pensionnat se nomme Clémence. À la suite du succès de la première saison, M6 en programme une seconde.

Saison 2 (2005) 

La deuxième saison a été diffusée du  au , durant cette saison dix-sept élèves sur les vingt-quatre ont décroché leurs BEPC. Le concept change légèrement puisque les pensionnaires ne sont plus propulsés dans les années 1950, mais dans les années 1960. L'émission enregistre des fortes baisses d'audiences (environ  téléspectateurs de moins comparé à la saison précédente, soit une baisse de la PDA équivalent à 10 %). Françoise obtient le prix de meilleure camarade. Grégoire est quant à lui le meilleur élève de sexe masculin. La meilleure élève du pensionnat se nomme Maëva. À la suite de l'échec de cette saison, M6 décide de ne pas renouveler immédiatement l'émission. C'est huit ans après que la chaîne décide de relancer le concept.

Saison 3 (2013) 

La troisième saison est programmée huit ans après la précédente. Des changements mineurs pourraient être apportés au concept. L'émission sera diffusée sur M6 entre septembre et . On sait déjà que les pensionnaires seront de nouveau propulsés dans les années 1950. Le pensionnat se trouve à la campagne, près de Liège (Belgique). Pour la première fois dans l'émission, des candidats de nationalité belge font partie du casting. Elle est marquée par l'abandon de Smiley et du meilleur élève du pensionnat, Melvin. Deux exclusions (temporaires) voient aussi le jour durant cette troisième saison. Les audiences sont assez faibles par rapport aux précédentes saison ( téléspectateurs et 12.835 % de PDA au ). Paul est le meilleur élève de sa promotion et gagne donc un voyage linguistique ; Margot est quant à elle la meilleure élève féminine du Pensionnat. Thierry gagne le prix de meilleur camarade.

Vainqueurs (Meilleur(e)s élèves) 
En trois saisons, ce sont 49 élèves sur 72 qui ont eu le certificat d'études (pour la saison 1 et 3) et le brevet d'études de premier cycle (pour la saison 2). Dans le tableau on retrouve les meilleur(e)s élèves de sexe féminin et masculin. Lors des deux premières saisons, Clémence et Maëva ont été les meilleures élèves de leur promotion respective (tous sexes confondus). Grégoire et Aurélien ont été quant à eux les meilleurs élèves de sexe masculin de leurs promotions respectives.

Prix de meilleur(e) camarade

Déroulement des émissions dérivées

Garde à vous (2016) 

M6 a réalisé une autre émission rentrant dans la lignée et dans le même esprit que les trois saisons du pensionnat. Nicolas de Tavernost, président du directoire de M6, l’a annoncé dans Le Supplément de Canal+, ce dimanche  : M6 prépare une nouvelle télé-réalité, Retour au service militaire (qui est un titre de travail). Dans l’esprit du Pensionnat de Chavagnes, Pensionnat de Sarlat, Le Camp des fortes têtes ou encore Retour au pensionnat à la campagne diffusé en 2004, 2005 et 2013 des jeunes vont vivre les épreuves du service militaire d’autrefois. L'émission répondra à l'éternelle question à savoir s'il serait utile de revenir au service militaire.

La Famille remonte le temps (2016) 

Le , M6 décide renvoyer ses spectateurs dans le passé par le biais d'une troisième émission. Dans cette émission, Emmanuelle, Alain et leurs trois filles, Pauline, Clara et Lucie, sont propulsés dans les années 1980. Adieu tablettes et téléphones portables, les voilà immergés dans l'ère du walkman et du minitel, au cœur d'une décennie qui a inventé le bling-bling et la voiture parlante, adulé des personnages de fiction comme J.R et Sue-Ellen. Décoration d'intérieur, garde-robe, voiture, programmes télévisés et menus : la nouvelle vie du petit clan se plie aux codes des eighties dans les moindres détails. Si les parents renouent avec leur adolescence, les enfants, eux, doivent s'adapter à une époque dont ils ne connaissent presque rien. Un véritable choc spatio-temporel. Cette émission n'est pas répartie sur plusieurs semaines mais sur prime-time exceptionnels.

Garde à vous (2017) 
M6 officialise une seconde saison de ce format similaire au Pensionnat, le mardi .

Divers

Ils disent tout ! 
Lors de la première saison Le Pensionnat de Chavagnes (2004), M6 a organisé une émission en direct réunissant tous les candidats. Cette soirée fut présentée par Benjamin Castaldi et Mac Lesggy. Plusieurs magnétos inédits furent diffusés. On a pu assister à des règlements de compte entre certaines filles. Certains garçons avouèrent qu'ils avaient eu des coups de cœur. Enfin, Kevin a pu revenir sur son exclusion, ce dernier reconnaissant être déçu de n'avoir pas pu continuer l'aventure.

Présence sur les réseaux sociaux 
La page Facebook De Retour au Pensionnat a été créée le . C'est à partir du  que la page propose des petits jeux ludiques aux fans de l'émission. Ainsi, ceux-ci doivent répondre à des problèmes de mathématique, replacer quelques villes sur une carte de France, corriger une carte postale remplie de fautes, etc.

Le Pensionnat dans le monde

Audiences 

L'Édition spéciale est elle diffusée en 2016 est se nomme "Garde à vous !"

Le Pensionnat de Chavagnes a réalisé de bonnes audiences, battant la moyenne d'audience de Loft Story (moyenne qui s'élève a  téléspectateurs).

Article connexe 
 Liste d'émissions de téléréalité en France

Notes et références 

Émission de téléréalité mettant en scène des adolescents
Émission diffusée sur M6
Émission de télévision produite en France
Émission de téléréalité d'enfermement
Émission de télévision créée en 2004